Apfelstädtaue steht für:

 Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Gotha, Thüringen (1992–2019)

Siehe auch:
 Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Wandersleben, Naturschutzgebiet im Landkreis Gotha, Thüringen